Ayub Khan kan syfta på

Ayub Khan (pakistanier)
Ayub Khan (afghan)